Benjamin Franklin Butler (1795 – 1858), un juriste américain qui fut procureur général des États-Unis de 1833 à 1838
 Benjamin Franklin Butler (1818 – 1893), homme politique américain; général lors de la guerre de Sécession; gouverneur du Massachusetts de 1883 à 1884.